Horvátország
Prevlaka falu Rugvica községben, Zágráb megyében
Prevlaka félsziget a Kotori-öböl bejáratánál
Prevlaka vár az Oštro-fokon, a kontinentális Horvátország déli végénél

 Montenegró
Prevlaka falu Cetinje községben